Jegerup (plaats), plaats in Denemarken
 Jegerup (parochie), parochie in Denemarken